В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Радка Бобкова здобула титул, у фіналі перемігши Марі П'єрс 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Марі П'єрс (фінал)
 Бренда Шульц (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (півфінал)
 Карін Кшвендт (1-ше коло)

 Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Федеріка Бонсіньйорі (1-ше коло)
 Надін Ерцегович (1-ше коло)
 Наталія Бодоне (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1993